WWE Fastlane— это шоу по рестлингу, ежегодно проводимое с 2015 по 2021 год американским рестлинг-промоушном WWE.

Время и место проведения

Примечания 

WWE Fastlane
Мероприятия, регулярно проводимые с 2015 года